Холкрофт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Холкрофт, Томас (1745—1809) — английский писатель.
 Холкрофт, Эдвард (род. 1987) — английский актёр.